Ибаха-беки, Абика-беги () — старшая дочь Джаха-Гамбу, племянница кереитского хана Тоорила (Ван-хана). 

В 1203 году кереиты были разгромлены войсками Чингисхана. Поскольку ранее Джаха-Гамбу добровольно присоединился к Чингису и помог отразить нападение меркитов, его семья не была разорена. Ибаху-беки Чингисхан взял себе в жёны, а её младшую сестру, Сорхахтани, — сосватал за своего сына Толуя. Другая сестра Ибахи, Биктутмиш-Фуджин, стала женой старшего сына Чингисхана Джучи. Как ни странно, но позже, раздавая привилегии своим сподвижникам, Чингис приказал отдать Ибаху урутскому Джурчедаю как знак благодарности за заслуги последнего.

Другая возможная причина этого поступка указывается в «Джами ат-таварих»: согласно одному из приведённых в летописи рассказов, однажды к Чингисхану во сне явился Тенгри и приказал передать Ибаху-беки другому. Проснувшись, хан окликнул стоявшего в карауле кебтеула — им оказался Джурчедай — и объявил, что отдаёт Ибаху ему. Отправляя бывшую супругу к урутам, Чингисхан повелел ей оставить одного стольника (баурчи) Ашик-Темура и золотую чашу для кумыса, а всё остальное, включая юрту, домочадцев и слуг, табуны и стада — забрать себе. 

Ибаха-беки и её сын были одними из подозреваемых в смерти третьего сына и наследника Чингиса Угэдэя. 11 декабря 1241 года, после пира, Угэдэй внезапно умер. Так как сын Ибаха-беки был ханским стольником, его вместе с матерью обвинили в отравлении. Доказать причастность обоих, однако, не удалось: благодаря вмешательству влиятельного нойона и родственника Угэдэя Элджидая Ибаха-беки и её сын смогли избежать наказания.

Семья

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  
 

Женщины Монгольской империи